Crosby se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cyrus Richard Crosby
 Marshall Robert Crosby
 Trevor K. Crosby